Louhi kan syfta på:

Louhi – i finsk mytologi, härskarinna över Pohjola, kylans och ondskans rike
 Louhi (minläggare, 1916) – ett fartyg i den finländska flottan

Geografi
Louhi (rajon) – ett rajon (distrikt), i Karelska republiken i västra Ryssland
Louhi (stad) – en ort i distriktet Louhi i Karelska republiken i västra Ryssland
 Louhi (sjö i Kaavi, Norra Savolax) – en sjö i Finland
 Louhi-Kalkku – en ö i Finland
 Louhi-Kapusta – en ö i Finland
 Louhi-Kytönen – en ö i Finland